Physophora är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Forskål 1775. Physophora ingår i familjen Physophoridae. 

Physophora är enda släktet i familjen Physophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Physophora